

Persone
 Bret Sergeant Hart – ex wrestler canadese
 Jack Sergeant – calciatore gibilterrino
 Marc Sergeant – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada belga
 Philip W. Sergeant – scrittore e scacchista britannico
 Tony Sergeant – ex calciatore belga

Altro
 MGM-29 Sergeant – missile balistico tattico superficie-superficie a breve raggio a combustibile solido statunitense

Pagine correlate
 The Sergeant